Die 3. Etappe des Giro d’Italia 2021 führte am 10. Mai 2021 über 190 Kilometer von Biella nach Canale.

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) gewann die Etappe mit vier Sekunden Vorsprung vor Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) und Peter Sagan (Bora-hansgrohe), die das Hauptfeld in das Ziel führten, in dem sich auch Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) befand, der die Maglia Rosa verteidigte.

Van der Hoorn war Teil einer achtköpfigen Spitzengruppe, die sich kurz nach dem Start gebildet hatte. Aus dieser Spitzengruppe heraus gewann Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) die ersten beiden Bergwertungen und baute dadurch seine Gesamtführung im Kampf um die Maglia Azzurra aus. Die letzte Bergwertung 36 Kilometer vor dem Ziel gewann Simon Pellaud (Androni Giocattoli). Die Spitzengruppe zerfiel endgültig am Anstieg zum Bonussprint 15 Kilometer vor dem Ziel, den ebenfalls Pellaud gewann, bevor er neun Kilometer vom späteren Etappensieger van der Hoorn distanziert wurde. Sagans Team Bora-hansgrohe versuchte während der zweiten Etappenhälfte durch eine Tempoverschärfung großteils erfolgreich andere Sprinter zu distanzieren und letztlich erfolglos die Ausreißer einzuholen.

Ergebnis

Gesamtstände

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Pressemappe und Endergebnis der 3. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 4,5 MB)

Etappe 03
202103
Sportveranstaltung in Biella
Canale (Piemont)